Rodolfo Hernández puede referirse a:

Rodolfo Hernández Gómez - Pediatra de Costa Rica y candidato presidencial en 2018.
Rodolfo Hernández Suárez - Ingeniero civil de Colombia, exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial en 2022.